Клаузевиц () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.

Персоналии 
 Клаузевиц, Карл фон (1780—1831) — прусский военачальник, военный теоретик и историк. 
 Клаузевиц, Мария фон (1779—1836) — немецкая аристократка, супруга Карла Клаузевица, редактировавшая и публиковавшая его труды.

Другое 
 «Клаузевиц» — танковая дивизия вермахта во времена Второй мировой войне.